Пустошка — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Уломского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Николо-Раменский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 81 км, до центра муниципального образования Николо-Раменья — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Заречье, Бузаково, Куншино, Дмитриево.

По переписи 2002 года население — 29 человек (14 мужчин, 15 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 Пустошка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района